Зона́льная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Зональная улица — улица в Москве.
 Зональная улица — улица в Парголове.

Украина 
 Зональная улица — улица в Днепре.
 Зональная улица — улица в Донецке.